«Больница Майами» () — американская медицинская драма, созданная Джеффри Либером. Сериал, снятый компаниями «Jerry Bruckheimer Television» и «Warner Bros. Television», рассказывает о профессиональной и личной жизни сотрудников отделения травматологической хирургии. Премьера состоялась на канале CBS 2 апреля 2010 года. В мае 2010 канал объявил о закрытии шоу — последний эпизода вышел 2 июля того же года. Рабочее название сериала — «Травматология Майами» ().

Сериал транслировался в Германии на канале sixx с 22 июля 2011 года. В Польше премьера состоялась на канале TV Puls 7 сентября 2011 года. В Чехии серии выходили на канале TV Nova с понедельника по пятницу в вечернем эфире, начиная с 13 ноября 2011 года.

В ролях

Основной состав 
Актёры основного состава появились во всех 13 вышедших эпизодах сериала:

 Джереми Нортем — Доктор Мэттью Проктор
 Лана Паррия — Доктор Ева Замбрано
 Майк Фогель — Доктор Крис Делео
 Элизабет Арнуа — Доктор Серена Уоррен
 Омар Гудинг — Медбрат Так Броди

Приглашённые звёзды 
 Чути Тиу — Сестра Лонджино (9 эпизодов)
 Шанола Хэмптон — Сестра Грачеффа (7 эпизодов)
 Джонатан Раньон — Парамедик Клибас (6 эпизодов)
 Джереми Радин — Парамедик Чак (5 эпизодов)
 Майя Хазан — Сестра Маскин (4 эпизода)
 Кэйтлин Ирли — Сестра Кэти (3 эпизода)
 Кази Браун — Парамедик (3 эпизода)
 Майкл О’Нилл — Доктор Брюс Кей (2 эпизода)
 Кари Матчетт — Доктор Елена Сэйбл (2 эпизода)
 Бэйли Чейз — Рик Делео (2 эпизода)
 Майк Фйола — Брендон Карп (2 эпизода)
 Эми Скотт — Оливия (2 эпизода)
 Ангелик Замбрана — Фиа Роха (2 эпизода)
 Кико Эллсворт — Кевин (2 эпизода)
 Кристфоер Эмерсон — Макс (2 эпизода)
 Холли Каплан — Мать Оливии (2 эпизода)
 Гемма Зиглер — Дженнифер (2 эпизода)

Список эпизодов

Рейтинги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сериала
 
 

Телесериалы США, запущенные в 2010 году
Драматические телесериалы США
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Си-би-эс
Медицинские телесериалы США
Телесериалы США, завершённые в 2010 году